Риберос-де-ла-Куэса () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Население — 69 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии